Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2001/2002  начался 1 ноября 2001 года и закончился 29 марта 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com  
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com  

2001/2002
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2001 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002